Краси́льников — русская фамилия. Женская форма — Красильникова.

Известные носители

А 
 
 
 
  (1941—2012) — датский писатель.

Б

В 
 Красильников, Валентин Абрамович (род. 1937) — заведующий лабораторией палеоботаники Палеонтологического института РАН. 
 Красильников, Василий Алексеевич (1834—1869) — русский врач.
 
 Красильников, Виталий Сергеевич (1920—2003) — советский руководитель органов государственной безопасности, председатель КГБ при Совете Министров Азербайджанской ССР.
 Красильников, Владилен Дмитриевич (род. 1932) — российский архитектор, народный архитектор Российской Федерации (2003).
 
 Красильников, Владислав Алексеевич (род. 1963) — академик Чувашской Народной Академии, отличник народного просвещения РФ (1996).
 Красильников, Вячеслав Борисович (род. 1991) — российский пляжный волейболист.

Г—Ф 
 
 Красильников, Герман Иванович (род. 1931) — заслуженный работник пищевой индустрии РФ, генеральный директор ЗАО «Рудняконсервмолоко».
 Красильников, Даниил Ефимович (1899—1946) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 Красильников, Евгений Витальевич (1965—2014) — советский и российский волейболист.
 
 
 Красильников, Кондратий Семенович — первый директор завода ПО «СЕВМАШ» (1939—1941).
 Красильников, Леонид Иванович (1919—1983) — советский государственный и политический деятель.
 Красильников, Матвей Андреевич (1739—?) — русский писатель, чиновник, директор Московского ассигнационного банка.
 
 
 Красильников, Олег Владимирович (1950—2011) — советский, узбекистанский профессор, биофизик.
 Красильников, Павел Александрович (1903—1966) — советский инженер-конструктор.
 Красильников, Павел Владимирович (род. 1968) — российский учёный-почвовед, специалист в области генезиса, географии и классификации почв, член-корреспондент РАН (2016).
 
 Красильников, Рэм Сергеевич (1927—2003) — работник спецслужб СССР и РФ. 
 
 Красильников, Фёдор Фёдорович (1887 — ?) — мастер по художественной окраске дерева.



Известные семьи 
Красильниковы — род тульских металлопромышленников.

Топоним 
 Красильников — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.